Giacomo Casanova (1725–1798) velencei kalandor, író

Földrajz
 Franciaország
 Casanova, település Haute-Corse megyében
 Olaszország
 Casanova Elvo, település Vercelli megyében
 Casanova Lonati, település Pavia megyében
 Casanova Lerrone, település Savona megyében

Filmművészet
 Casanova, 1918-as magyar némafilm, rendező Deésy Alfréd
 Casanova (Casanova), 1971-os brit tévé-minisorozat, rendező Mark Cullingham, John Glenister, címszereplő Frank Finlay 
 Casanova (Il Casanova di Federico Fellini), 1976-os olasz film, rendező Federico Fellini, címszereplő Donald Sutherland
 Casanova (Casanova), 1987-es angol film, rendező Simon Langton, címszereplő Richard Chamberlain
 Casanova visszatér (Le retour de Casanova), 1992-es francia film, rendező Édouard Niermans, címszereplő Alain Delon
 Casanova (Casanova), 2005-ös amerikai film, rendező Lasse Hallström, címszereplő Heath Ledger
 Casanova (Casanova), 2005-ös brit (BBC) tv-minisorozat, rendező Sheree Folkson, címszereplő David Tennant / Peter O’Toole

Zene
 Casanova, a The Divine Comedy negyedik nagylemeze (1996)